«Голубая планета» — это британский документальный сериал о природе, созданный и спродюсированный BBC. Премьера состоялась 12 сентября 2001 года в Великобритании. Закадровый рассказ представлен Дэвидом Аттенборо.

Описанные как «первый всеобъемлющий сериал о естественной истории Мирового океана», каждый из восьми 50-минутных эпизодов рассматривает различные аспекты морской жизни. Подводная фотография запечатлила повадки существ, которые ранее никогда не были сняты.

Сериал получил ряд премий Эмми и BAFTA TV awards за музыку и кинематографию. Исполнительным продюсером выступил Аластер Фотергилл, а музыку написал Джордж Фентон. Аттенборо озвучил этот сериал, прежде чем представить следующую в своей серии «Жизнь» программу «Жизнь млекопитающих» (2002), и та же производственная команда создала «Планету Земля» (2006).

Продолжение сериала, названное «Голубая планета 2» было показано на BBC One в 2017 году.

Процесс съёмок 
Создание сериала заняло почти пять лет с использованием почти 200 съёмочных локаций. Тот факт, что большая часть океанской среды остаётся загадкой, поставил перед производственной группой ряд проблем. Помимо того, что команда впервые наблюдала поведение некоторых животных, она также обнаружила те из них, которые были новыми для науки. Создателям помогали морские учёные со всего мира с самым современным оборудованием.

Голубые киты, чьи миграционные маршруты были ранее неизвестны, показались над водной поверхностью после того. как некоторым животным были введены временные радиомаячки. Съёмочная группа провела три года в режиме ожидания, используя СЛА, чтобы приземлиться на воду поблизости, когда они, наконец, смогли догнать существ в Калифорнийском заливе. Открытый океан оказался более трудным, и более 400 дней были потрачены на часто неудачные съёмочные поездки. Через шесть недель команда случайно наткнулась на стаю продельфинов, которые, в свою очередь, привели их к косяку тунца. У берегов Мексики поведение стаи фрегатов привело операторов к группе парусников и марлинов — самых быстрых обитателей моря. Недалеко от побережья Квазулу-Натала в Южной Африке команда провела два сезона, пытаясь снять ежегодный ход сардины, огромное скопление хищников, таких как акулы и дельфины, которые собираются, чтобы полакомиться мигрирующей рыбой, загоняя их в «шары приманки». Тем временем в Монтерей косатки были засняты в процессе нападения на серых китов и убийством их детёныша. Съёмки на глубине океана требовали использования специальных подводных аппаратов. Один из них позволил команде нырнуть более чем на милю в впадину Сан-Диего, куда была помещена туша 40-тонного серого кита, чтобы привлечь большое количество падальщиков.

Во время первой трансляции на BBC One сериал набрал более 12 миллионов зрителей и охватил более 30 % доли аудитории.

В 2018 году учёные назвали новый вид фитопланктона (Syracosphaera azureaplaneta) в честь программы и в знак признания вклада Дэвида Аттенборо в развитие более широкого понимания и осознания океанической среды.

Эпизоды

Прокат и релизы

DVD and Blu-ray 
Сериал выпущен набором из трёх дисков DVD (BBCDVD1089, выпущенный 3 декабря 2001 года), включающим интервью с командой продюсеров, фотогалерею и три дополнительные программы:
 Создание волн: создание Голубой планеты (50 минут)
 Большая беда: экологический документальный фильм (50 минут)
 Синева: пятиминутная театральная постановка

Первый DVD был заменён специальным изданием из 4 дисков (BBCDVD1792, выпущенное 3 октября 2005 года), в котором есть три дополнительные программы:
 Пропасть
 Погружение в вулкан Акулы
 Амазонская Бездна

В США существует специальное издание из 5 дисков (BBC040754, выпущенное 2 октября 2007 г.). Оно содержит избранные презентации, а также пятый диск, содержащий четыре специальные презентации:
 Амазонская бездна: откройте для себя множество существ, обитающих в Амазонке
 Погружение в вулкан Акулы: путешествие к острову Какао, подводному вулкану
 Под приливами: исследуйте зимний лиман
 Антарктида

9 апреля 2013 года BBC выпустили на Blu-ray набор из 3 дисков «Голубая планета: море жизни». Он содержит избранные презентации, а также третий диск с интервью, закулисными кадрами и пятью специальными презентациями:
 Амазонская Бездна
 Погружение в вулкан Акулы
 Под приливами
 Антарктида
 Большая беда.

Книги 
Cопроводительная книга «Голубая планета: естественная история океанов» (с предисловием Дэвида Аттенборо), написанная Эндрю Байеттом, Аластером Фотергиллом и Мартой Холмс, была опубликована BBC Worldwide 27 сентября 2001 года ().

Сопутствующий том для американского рынка той же книги был опубликован Dorling Kindersley (DK) и выпущен в 2002 году ().

О фильме 
Основная статья: Deep Blue (фильм 2003 года)

Deep Blue — документальный фильм 2003 года о природе, который является театральной версией «Голубой планеты». В качестве режиссёров выступили Аластер Фотергилл и Эндрю Байетт, а также поучаствовали шесть кинематографистов. Премьера фильма состоялась 20 сентября 2003 года на кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании. С 2003 по 2005 год он был показан более чем на 20 площадках и собрал более 30 миллионов долларов в кассах.

Живой концертный тур 
«Голубая планета» превратилась в театрализованное представление под названием «Голубая планета в прямом эфире!», которое гастролировало по Великобритании с 2006 по 2008 год. Концерты World Class Service Ltd были представлены в Великобритании. Джордж Фентон дирижировал оркестром Manchester Camerata в Манчестере, Ньюкасле и Ноттингеме в декабре 2006 года на трёх шоу, получивших одобрение критиков. Тур продолжился в апреле 2007 года, снова сопровождаемый Фентоном в Лондоне, Кардиффе, Бирмингеме с возвращением в Манчестер и Ноттингем.

Для шоу некоторые из самых захватывающих эпизодов из серии были объединены и показаны на огромном экране (18 метров в ширину и 3 этажа в высоту). Презентация представлена специальным гостем.

Тур продолжился в апреле 2008 года на Уэмбли Арена, Ноттингем Арена, Манчестер Сентрал, Кардифф Сент-Дэвидс и Бирмингемский симфонический зал.

«Голубая планета в прямом эфире!» продолжалась на площадках:
 7 мая 2010 года в Morsani Hall Центра исполнительских видов искусства Страза в Тампе, штат Флорида, выступил The Florida Orchestra под управлением Уорда Старе.
 в июле 2011 года в Центре исполнительских искусств им. Манна в Филадельфии выступил Российский национальный оркестр, ведущая Джейн Поли.
 в июне 2012 года в Сингапуре выступил Сингапурский симфонический оркестр
 в декабре 2014 года в Абу-Даби на Корниш в исполнении Национального симфонического оркестра
 22 января 2015 года в Лондоне в Королевском Фестивальном Зале, как часть Philharmonia at the Movies.

Продолжение 
Основная статья: Голубая планета 2
В феврале 2017 года Би-би-си объявила, что поступил заказ на продолжение из семи эпизодов под названием «Голубая планета 2», в котором Дэвид Аттенборо снова выступит в качестве рассказчика и ведущего. Сиквел дебютировал на каналах BBC One, BBC One HD и BBC Earth 29 октября 2017 года.

Международный показ 
Лицензия на показ сериала была продана более чем в 50 странах. В Соединённых Штатах он был представлен под названием «Голубая планета: Моря Жизни» в другом порядке следования эпизодов, первый из которых был переименован в «Мир океана». Сериал был показан на Discovery Channel и был рассказан Пирсом Броснаном.

Критика 
Сериал вызвал волну критики, когда выяснилось, что некоторые кадры были сняты в аквариуме в Уэльсе. Продюсер сериала Аластер Фотергилл сказал, что около 2 % всего сериала было снято в искусственных условиях.

Примечания

Ссылки 
 The Blue Planet на BBC Programmes
 The Blue Planet на BBC Earth
 The Blue Planet на Hulu
 The Blue Planet на сайте телеканала Eden
 The Blue Planet на сайте Британского института кино
 The Blue Planet на IMDb

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2001 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2001 году
Документальные фильмы Би-би-си